Rubus — рід квіткових рослин родини розові (Rosaceae).

Види 
Рід містить 330 видів:

a 
 Rubus abchaziensis
 Rubus aboriginum
 Rubus acanthodes
 Rubus acanthophyllos
 Rubus acclivitatum
 Rubus accrescens
 Rubus aculiferus
 Rubus acuminatissimus
 Rubus acuminatus
 Rubus acutifrons
 Rubus adamsii
 Rubus adenanthoides
 Rubus adenocladus
 Rubus adenocomus
 Rubus adenoleucus
 Rubus adenomallus
 Rubus adenophorus
 Rubus adenothallus
 Rubus adenotrichos
 Rubus adjacens
 Rubus adornatoides
 Rubus adornatus
 Rubus adscitus
 Rubus adspersus
 Rubus adulans
 Rubus adzharicus
 Rubus aenigmaticus
 Rubus aequalidens
 Rubus aethiopicus
 Rubus afrogustafssonii
 Rubus aghadergensis
 Rubus alaskensis
 Rubus albiflorus
 Rubus albionis
 Rubus alceifolius
 Rubus alexeterius
 Rubus aliceae
 Rubus allanderi
 Rubus allegheniensis
 Rubus almorensis
 Rubus alnifoliolatus
 Rubus alnifolius
 Rubus alpestris
 Rubus alpinus
 Rubus alter
 Rubus alterniflorus
 Rubus altiarcuatus
 Rubus alumnus
 Rubus amabilis
 Rubus amamianus
 Rubus ambrosius
 Rubus ambulans
 Rubus amiantinus
 Rubus amisiensis
 Rubus ammobius
 Rubus amphidasys
 Rubus amphimalacus
 Rubus amphistrophos
 Rubus amplificatus
 Rubus amplistipulus
 Rubus ancistracanthus
 Rubus andegavensis
 Rubus andicola
 Rubus andrewsianus
 Rubus anglobelgicus
 Rubus anglocandicans
 Rubus anglofuscus
 Rubus angloserpens
 Rubus angustibracteatus
 Rubus angusticuspis
 Rubus angustipaniculatus
 Rubus anhaltianus
 Rubus anisacanthopsis
 Rubus anisacanthos
 Rubus annamensis
 Rubus antennifer
 Rubus apetalus
 Rubus aphananthus
 Rubus aphidifer
 Rubus apogaeus
 Rubus appropinquatus
 Rubus apricus
 Rubus aptatus
 Rubus arabicus
 Rubus arachnoideus
 Rubus archboldianus
 Rubus arcticus
 Rubus arcuans
 Rubus arduennensis
 Rubus arenicola
 Rubus argentifrons
 Rubus argutus
 Rubus ariconiensis
 Rubus aristisepalus
 Rubus arizonensis
 Rubus armeniacus
 Rubus armipotens
 Rubus arrheniformis
 Rubus arrhenii
 Rubus arrheniiformis
 Rubus arrigonii
 Rubus arvensis
 Rubus asirensis
 Rubus asperidens
 Rubus assamensis
 Rubus astarae
 Rubus atrebatum
 Rubus atrichantherus
 Rubus atrovinosus
 Rubus audax
 Rubus aurantiacus
 Rubus aurensis
 Rubus aureolus
 Rubus australis
 Rubus austromoravicus
 Rubus austroslovacus
 Rubus austrotibetanus
 Rubus avaloniensis
 Rubus axillaris
 Rubus azuayensis

b 
 Rubus babae
 Rubus babingtonianus
 Rubus babingtonii
 Rubus bagnallianus
 Rubus baileyanus
 Rubus bakerianus
 Rubus balticus
 Rubus bambusarum
 Rubus banghamii
 Rubus barberi
 Rubus barkerianus
 Rubus baronicus
 Rubus barrandienicus
 Rubus bartonianus
 Rubus bartonii
 Rubus baruthicus
 Rubus battakensis
 Rubus bavaricus
 Rubus beccarii
 Rubus beijerinckii
 Rubus bellobatus
 Rubus benguetensis
 Rubus bercheriensis
 Rubus bertramii
 Rubus betckei
 Rubus betonicifolius
 Rubus bicknellii
 Rubus biflorus
 Rubus biformispinus
 Rubus bifrons
 Rubus bigelovianus
 Rubus biloensis
 Rubus birmanicus
 Rubus blanchardianus
 Rubus blepharoneurus
 Rubus bloxamianus
 Rubus bloxamii
 Rubus bochumensis
 Rubus bogotensis
 Rubus bohemiicola
 Rubus bohemopolonicus
 Rubus boliviensis
 Rubus bollei
 Rubus bombycinus
 Rubus bonatianus
 Rubus boninensis
 Rubus bonus-henricus
 Rubus boraeanus
 Rubus botryeros
 Rubus boudiccae
 Rubus boulayi
 Rubus bovinus
 Rubus boyntonii
 Rubus braeuckeri
 Rubus braeuckeriformis
 Rubus brasiliensis
 Rubus brdensis
 Rubus breconensis
 Rubus bregutiensis
 Rubus breviglandifer
 Rubus brevipetiolatus
 Rubus brevistaminosus
 Rubus briareus
 Rubus brigantinus
 Rubus briggsianus
 Rubus britannicus
 Rubus brunneri
 Rubus buchtienii
 Rubus bucknallii
 Rubus buergeri
 Rubus buescherianus
 Rubus buhnensis
 Rubus bullatus
 Rubus burnhamii
 Rubus buschii
 Rubus bushii

c 
 Rubus caesarius
 Rubus caesius — Ожина сиза
 Rubus caflischii
 Rubus calopalmatus
 Rubus calophyllus
 Rubus calotemnus
 Rubus calothyrsus
 Rubus calvatus
 Rubus calviformis
 Rubus calvus
 Rubus calycacanthus
 Rubus calycinoides
 Rubus calycinus
 Rubus calyculatus
 Rubus cambrensis
 Rubus campaniensis
 Rubus camptostachys
 Rubus canadensis
 Rubus canaliculatus
 Rubus canariensis
 Rubus canduliger
 Rubus canescens
 Rubus caninitergi
 Rubus cantabrigiensis
 Rubus canterburiensis
 Rubus cantianus
 Rubus capitulatus
 Rubus capricollensis
 Rubus cardiophyllus
 Rubus carduelis
 Rubus cartalinicus
 Rubus casparyi
 Rubus castellarnaui
 Rubus castroviejoi
 Rubus caucasicus
 Rubus caucasigenus
 Rubus caudatisepalus
 Rubus caudifolius
 Rubus cavatifolius
 Rubus celticus
 Rubus centralis
 Rubus centrobohemicus
 Rubus ceratifolius
 Rubus cerdicii
 Rubus chaerophylloides
 Rubus chaerophyllus
 Rubus chaetocalyx
 Rubus chamaemorus — Морошка
 Rubus chapmanianus
 Rubus charadzeae
 Rubus chevalieri
 Rubus chiliadenus
 Rubus chingii
 Rubus chloocladus
 Rubus chloophyllus
 Rubus chlorothyrsos
 Rubus christianseniorum
 Rubus chroosepalus
 Rubus chrysobotrys
 Rubus chrysogaeus
 Rubus chrysophyllus
 Rubus chrysoxylon
 Rubus cimbricus
 Rubus cinclidodictyus
 Rubus cinerascens
 Rubus cinerosiformis
 Rubus cinerosus
 Rubus circipanicus
 Rubus cissburiensis
 Rubus cissoides
 Rubus clarus
 Rubus clausentinus
 Rubus clementis
 Rubus clusii
 Rubus coccinatus
 Rubus cochinchinensis
 Rubus cochlearis
 Rubus cockburnianus
 Rubus coillardii
 Rubus collinus
 Rubus colmariensis
 Rubus columellaris
 Rubus compactus
 Rubus conanicutensis
 Rubus concameratus
 Rubus conchyliatus
 Rubus condensatiformis
 Rubus condensatus
 Rubus confertiflorus
 Rubus confinis
 Rubus confusidens
 Rubus conjungens
 Rubus conothyrsoides
 Rubus conspersus
 Rubus conspicuus
 Rubus constrictus
 Rubus contractipes
 Rubus contritidens
 Rubus coombensis
 Rubus cooperi
 Rubus copelandii
 Rubus corbierei
 Rubus corchorifolius
 Rubus cordatifolius
 Rubus cordatiformis
 Rubus cordiformis
 Rubus coreanus
 Rubus coriaceus
 Rubus coriicolor
 Rubus coriifolius
 Rubus cornubiensis
 Rubus coronatus
 Rubus correctispinosus
 Rubus costaricanus
 Rubus cotteswoldensis
 Rubus couchii
 Rubus crassidens
 Rubus crassifolius
 Rubus crataegifolius
 Rubus crespignyanus
 Rubus crimaeus
 Rubus criniger
 Rubus crispomarginatus
 Rubus croceacanthus
 Rubus crudelis
 Rubus cubitans
 Rubus cumbrensis
 Rubus cumingii
 Rubus cuneifolius
 Rubus curtipes
 Rubus curvaciculatus
 Rubus curvispinosus
 Rubus cuspidatus
 Rubus cyclomorphus
 Rubus cyclops
 Rubus cyrenaicae
 Rubus cyri
 Rubus czarnunensis

d 
 Rubus dahmsianus
 Rubus darssensis
 Rubus dasyphyllus
 Rubus daveyi
 Rubus deamii
 Rubus dechenii
 Rubus decurrentispinus
 Rubus decussatus
 Rubus defectionis
 Rubus dejonghii
 Rubus delabathiensis
 Rubus delavayi
 Rubus delectus
 Rubus deliciosus
 Rubus densipilus
 Rubus densissimus
 Rubus dentatifolius
 Rubus depavitus
 Rubus deruyveri
 Rubus desarmatus
 Rubus dethardingii
 Rubus deweveri
 Rubus devitatus
 Rubus diclinis
 Rubus dierschkeanus
 Rubus difficilis
 Rubus discernendus
 Rubus discors
 Rubus dissimilis
 Rubus dissimulans
 Rubus distortifolius
 Rubus distractiformis
 Rubus distractus
 Rubus divaricatus
 Rubus diversus
 Rubus doerrii
 Rubus dolichocarpus
 Rubus dolichophyllus
 Rubus dollnensis
 Rubus domingensis
 Rubus doyonensis
 Rubus dravaenopolabicus
 Rubus drejeri
 Rubus drenthicus
 Rubus drymophilus
 Rubus dufftianus
 Rubus dumnoniensis
 Rubus dunensis
 Rubus dunnii
 Rubus durotrigum
 Rubus durus

e 
 Rubus eboracensis
 Rubus ebudensis
 Rubus echinatoides
 Rubus echinatus
 Rubus echinocalyx
 Rubus echinosepalus
 Rubus edanoi
 Rubus edeesii
 Rubus efferatus
 Rubus effertus
 Rubus effrenatus
 Rubus eggersii
 Rubus egregius
 Rubus egregiusculus
 Rubus ehrnsbergeri
 Rubus eiderianus
 Rubus eifeliensis
 Rubus elatior
 Rubus elegans
 Rubus elegantispinosus
 Rubus elegantulus
 Rubus ellipticifolius
 Rubus ellipticus
 Rubus elongatispinus
 Rubus elongatus
 Rubus eluxatus
 Rubus emarginatus
 Rubus epipsilos
 Rubus erichsenii
 Rubus erinulus
 Rubus eriocarpus
 Rubus erlangeri
 Rubus errabundus
 Rubus erubescens
 Rubus erythrocarpus
 Rubus erythroclados
 Rubus erythrocomos
 Rubus erythrops
 Rubus esfandiarii
 Rubus euanthinus
 Rubus eucalyptus
 Rubus euroasiaticus
 Rubus euryanthemus
 Rubus eurythyrsiger
 Rubus eustephanus
 Rubus exarmatus
 Rubus exeter
 Rubus exstans
 Rubus exsul
 Rubus exsularis
 Rubus extensus

f 
 Rubus faberi
 Rubus fabrimontanus
 Rubus fagifolius
 Rubus fairholmianus
 Rubus fanjingshanensis
 Rubus fasciculatiformis
 Rubus fasciculatus
 Rubus fecundus
 Rubus feddei
 Rubus felix
 Rubus fellatae
 Rubus ferdinandimuelleri
 Rubus ferocior
 Rubus ferox
 Rubus ferrofluvius
 Rubus ferrugineus
 Rubus festii
 Rubus fioniae
 Rubus firmus
 Rubus fissipetalus
 Rubus fissus
 Rubus flaccidus
 Rubus flagellaris
 Rubus flagelliflorus
 Rubus flavianus
 Rubus flexuosus
 Rubus floribundus
 Rubus floricomus
 Rubus florifolius
 Rubus florulentus
 Rubus flosculosus
 Rubus fockeanus
 Rubus foersteri
 Rubus foliaceistipulatus
 Rubus foliosus
 Rubus formidabilis
 Rubus formosensis
 Rubus forrestianus
 Rubus fragarioides
 Rubus franconicus
 Rubus fraternalis
 Rubus fraxinifoliolus
 Rubus fraxinifolius
 Rubus frederici
 Rubus friesianus
 Rubus friesii
 Rubus friesiorum
 Rubus frisicus
 Rubus frondisentis
 Rubus frondosus
 Rubus fryei
 Rubus fuernrohrii
 Rubus fujianensis
 Rubus furnarius
 Rubus furtivus
 Rubus furvicolor
 Rubus fuscicaulis
 Rubus fuscicortex
 Rubus fuscifolius
 Rubus fuscorubens
 Rubus fuscoviridis
 Rubus fuscus

g 
 Rubus galeatus
 Rubus gallaecicus
 Rubus gallofuscus
 Rubus gardnerianus
 Rubus gariannensis
 Rubus gelertii
 Rubus geminatus
 Rubus genevieri
 Rubus geniculatus
 Rubus gensanicus
 Rubus geoides
 Rubus georgicus
 Rubus ghanakantae
 Rubus gillotii
 Rubus glabratus
 Rubus glabricarpus
 Rubus glandicaulis
 Rubus glandisepalus
 Rubus glandithyrsos
 Rubus glanduliger
 Rubus glandulosocarpus
 Rubus glareosus
 Rubus glaucifolius
 Rubus glauciformis
 Rubus glaucovirens
 Rubus glivicensis
 Rubus glomeratus
 Rubus gloriosus
 Rubus glossoides
 Rubus gnarus
 Rubus godongensis
 Rubus godronii
 Rubus gongshanensis
 Rubus goniophorus
 Rubus gothicus
 Rubus grabowskii
 Rubus gracilis
 Rubus graecensis
 Rubus grandipaniculatus
 Rubus grantii
 Rubus gratus
 Rubus grayanus
 Rubus gremlii
 Rubus gressittii
 Rubus grewiifolius
 Rubus griesiae
 Rubus griffithianus
 Rubus griffithii
 Rubus grimesii
 Rubus grisebachii
 Rubus griseus
 Rubus grossus
 Rubus guentheri
 Rubus guestphalicoides
 Rubus guestphalicus
 Rubus gulosus
 Rubus gunnianus
 Rubus guttiferus
 Rubus guyanensis
 Rubus gyamdaensis

h 
 Rubus hadracanthos
 Rubus hadrocarpus
 Rubus haesitans
 Rubus haeupleri
 Rubus haitiensis
 Rubus hakonensis
 Rubus hallandicus
 Rubus hallieri
 Rubus halsteadensis
 Rubus hamiltonii
 Rubus hanceanus
 Rubus hancinianus
 Rubus hanesii
 Rubus hantonensis
 Rubus harmonicus
 Rubus hartmanii
 Rubus hasbaniensis
 Rubus hassicus
 Rubus hassleri
 Rubus hastiferus
 Rubus hastifolius
 Rubus hastiformis
 Rubus hawaiensis
 Rubus hebetatus
 Rubus hebridensis
 Rubus hemithyrsus
 Rubus henkeri
 Rubus henrici-egonis
 Rubus henrici-weberi
 Rubus henriquesii
 Rubus henryi
 Rubus hercynicus
 Rubus hermes
 Rubus hesperius
 Rubus heterobelus
 Rubus heterophyllus
 Rubus heterosepalus
 Rubus hevellicus
 Rubus hexagynus
 Rubus hibernicus
 Rubus hibiscifolius
 Rubus hillii
 Rubus hilsianus
 Rubus hindii
 Rubus hiraseanus
 Rubus hirsutior
 Rubus hirsutus
 Rubus hirtifolius
 Rubus hirtus
 Rubus hispidoides
 Rubus hispidus
 Rubus histriculus
 Rubus histrionicus
 Rubus hobroensis
 Rubus hochstetterorum
 Rubus hoffmeisterianus
 Rubus holosericeus
 Rubus holtonii
 Rubus holzfussii
 Rubus hondurensis
 Rubus hongnoensis
 Rubus horridus
 Rubus hostilis
 Rubus howii
 Rubus huangpingensis
 Rubus humistratus
 Rubus humulifolius
 Rubus hunanensis
 Rubus huttonii
 Rubus hylanderi
 Rubus hylocharis
 Rubus hylonomus
 Rubus hylophilus
 Rubus hypolasius
 Rubus hypomalacus
 Rubus hypopitys
 Rubus hyrcanus
 Rubus hystricopsis

i 
 Rubus ibericus
 Rubus iceniensis
 Rubus ichangensis
 Rubus ictus
 Rubus idaeifolius
 Rubus idaeoides
 Rubus idaeopsis
 Rubus idaeus — Малина звичайна
 Rubus ignoratus
 Rubus ikenoensis
 Rubus illecebrosus
 Rubus imbellis
 Rubus imbricatus
 Rubus imitans
 Rubus immanis
 Rubus immixtus
 Rubus immodicus
 Rubus impar
 Rubus imperialis
 Rubus impressinervius
 Rubus incanescens
 Rubus incarnatus
 Rubus incisior
 Rubus inclinis
 Rubus incurvatiformis
 Rubus incurvatus
 Rubus indicus
 Rubus indusiatus
 Rubus inermis
 Rubus inferior
 Rubus infestior
 Rubus infestisepalus
 Rubus infestus
 Rubus informifolius
 Rubus inhorrens
 Rubus iniens
 Rubus innominatus
 Rubus inopertus
 Rubus insectifolius
 Rubus insericatus
 Rubus insignis
 Rubus insons
 Rubus insulanus
 Rubus insulariopsis
 Rubus insularis
 Rubus integribasis
 Rubus integrifolius
 Rubus intensior
 Rubus intercurrens
 Rubus intermittens
 Rubus intricatus
 Rubus invisus
 Rubus irasuensis
 Rubus irenaeus
 Rubus iricus
 Rubus iringanus
 Rubus irritans
 Rubus iscanus
 Rubus ithacanus
 Rubus iuvenis

j 
 Rubus jacens
 Rubus jacquemontii
 Rubus jamaicensis
 Rubus jambosoides
 Rubus jansenii
 Rubus jianensis
 Rubus jinfoshanensis
 Rubus josefianus
 Rubus josholubii
 Rubus juennensis
 Rubus junceus

k 
 Rubus kajikumaichigo
 Rubus kalaidae
 Rubus karakalensis
 Rubus kasthuriae
 Rubus kawakamii
 Rubus keleterios
 Rubus kelloggii
 Rubus keniensis
 Rubus kennedyanus
 Rubus kenoensis
 Rubus khasianus
 Rubus kiesewetteri
 Rubus killipii
 Rubus kirungensis
 Rubus kisoensis
 Rubus kletensis
 Rubus klimmekianus
 Rubus klossi
 Rubus knappianus
 Rubus koehleri
 Rubus kollundicola
 Rubus kolmarensis
 Rubus kudagorensis
 Rubus kuleszae
 Rubus kulinganus
 Rubus kwangsiensis

l 
 Rubus laciniatus
 Rubus laconensis
 Rubus lacustris
 Rubus laegaardii
 Rubus laetus
 Rubus laevicaulis
 Rubus lagerbergii
 Rubus lahidjanensis
 Rubus lainzii
 Rubus lambertianus
 Rubus lamburnensis
 Rubus lamprocaulos
 Rubus lanaticaulis
 Rubus lanatus
 Rubus landoltii
 Rubus langei
 Rubus lanuginosus
 Rubus lanyuensis
 Rubus largificus
 Rubus largus
 Rubus lasiandrus
 Rubus lasiococcus
 Rubus lasiodermis
 Rubus lasiostylus
 Rubus lasiotrichos
 Rubus latens
 Rubus latiarcuatus
 Rubus latifolius
 Rubus latisedes
 Rubus latoauriculatus
 Rubus laudatus
 Rubus lawrencei
 Rubus laxus
 Rubus leightonii
 Rubus leiningeri
 Rubus lentiginosus
 Rubus lepidulus
 Rubus leptadenes
 Rubus leptostemon
 Rubus leptothyrsos
 Rubus lettii
 Rubus leucandriformis
 Rubus leucandrus
 Rubus leucanthus
 Rubus leuciscanus
 Rubus leucocarpus
 Rubus leucodermis
 Rubus leucophaeus
 Rubus leucostachys
 Rubus leviculus
 Rubus leyanus
 Rubus libertianus
 Rubus liboensis
 Rubus lichuanensis
 Rubus lictorum
 Rubus lidforssii
 Rubus lignicensis
 Rubus ligulatifolius
 Rubus limbarae
 Rubus limitis
 Rubus lindblomii
 Rubus lindebergii
 Rubus lindleianus
 Rubus lineatoalpestris
 Rubus lineatus
 Rubus linkianus
 Rubus lishuiensis
 Rubus liubensis
 Rubus liui
 Rubus lividus
 Rubus lobatidens
 Rubus lobophyllus
 Rubus loehrii
 Rubus loganobaccus
 Rubus lohfauensis
 Rubus londinensis
 Rubus longepedicellatus
 Rubus longii
 Rubus longior
 Rubus longithyrsiger
 Rubus longus
 Rubus loosii
 Rubus lorentzianus
 Rubus lowii
 Rubus loxensis
 Rubus lucens
 Rubus lucensis
 Rubus lucentifolius
 Rubus luchunensis
 Rubus lucidus
 Rubus ludensis
 Rubus ludwigii
 Rubus luminosus
 Rubus lusaticus
 Rubus luzoniensis

m 
 Rubus maassii
 Rubus macer
 Rubus macgregorii
 Rubus macilentus
 Rubus macraei
 Rubus macrodontus
 Rubus macrogongylus
 Rubus macrophyllus
 Rubus macrostachys
 Rubus macrothyrsus
 Rubus macvaughianus
 Rubus macvaughii
 Rubus madrensis
 Rubus maershanensis
 Rubus magnisepalus
 Rubus majusculus
 Rubus malacocarpus
 Rubus malagassus
 Rubus malifolius
 Rubus malipoensis
 Rubus mallotifolius
 Rubus malvaceus
 Rubus malvernicus
 Rubus maniseesensis
 Rubus marianus
 Rubus maroccensis
 Rubus marschallianus
 Rubus marshallii
 Rubus marssonianus
 Rubus martensenii
 Rubus masakihisashii
 Rubus masakii
 Rubus maximiformis
 Rubus maximus
 Rubus mearnsii
 Rubus medius
 Rubus megacarpus
 Rubus megalococcus
 Rubus meierottii
 Rubus melamporphyrus
 Rubus melanocladus
 Rubus melanodermis
 Rubus melanolasius
 Rubus melanoxylon
 Rubus menglaensis
 Rubus menitskyi
 Rubus meracus
 Rubus mercicus
 Rubus mercieri
 Rubus merlinii
 Rubus mesogaeus
 Rubus metoensis
 Rubus mexicanus
 Rubus micans
 Rubus michiganensis
 Rubus micropetalus
 Rubus microphyllus
 Rubus milesianus
 Rubus milfordensis
 Rubus mindanaensis
 Rubus minusculus
 Rubus mirus
 Rubus miser
 Rubus missouricus
 Rubus miszczenkoi
 Rubus moestifrons
 Rubus mollior
 Rubus mollis
 Rubus mollissimus
 Rubus moluccanus
 Rubus monachus
 Rubus monensis
 Rubus montanus
 Rubus montensis
 Rubus montis-wilhelmii
 Rubus moorei
 Rubus morganwgensis
 Rubus morifolius
 Rubus mortensenii
 Rubus moschus
 Rubus mougeotii
 Rubus moylei
 Rubus mucronatiformis
 Rubus mucronatoides
 Rubus mucronulatus
 Rubus muenteri
 Rubus muhelicus
 Rubus multifer
 Rubus multifidus
 Rubus multiformis
 Rubus multisetosus
 Rubus multispinus
 Rubus mundus
 Rubus muricola
 Rubus muridens
 Rubus murrayi
 Rubus mus
 Rubus myrianthus
 Rubus myricae

n 
 Rubus nagasawanus
 Rubus nakeralicus
 Rubus naldrettii
 Rubus nanus
 Rubus naruhashii
 Rubus navus
 Rubus neanias
 Rubus nebulosus
 Rubus neerlandicus
 Rubus nefrens
 Rubus negatus
 Rubus nelliae
 Rubus nelsonii
 Rubus nemoralis
 Rubus nemorosoides
 Rubus nemorosus
 Rubus neoebudicus
 Rubus neogardicus
 Rubus neomalacus
 Rubus neomexicanus
 Rubus nepalensis
 Rubus nesiotes
 Rubus nessensis
 Rubus neumannianus
 Rubus newbouldianus
 Rubus newbouldii
 Rubus newbridgensis
 Rubus newtonii
 Rubus nigakuma
 Rubus nigerrimus
 Rubus nigricatus
 Rubus nikaii
 Rubus nishimuranus
 Rubus nitidiformis
 Rubus nivalis
 Rubus niveus
 Rubus nobilissimus
 Rubus nordicus
 Rubus norvegicus
 Rubus norvicensis
 Rubus notatus
 Rubus novanglicus
 Rubus noveboracus
 Rubus novocaesarius
 Rubus novogranatensis
 Rubus novoguineensis
 Rubus nubigenus
 Rubus numidicus
 Rubus nuptialis
 Rubus nyalamensis

o 
 Rubus oberdorferi
 Rubus oblongifolius
 Rubus oblongus
 Rubus oboranus
 Rubus obscuriflorus
 Rubus obsessus
 Rubus obtusangulus
 Rubus obvallatus
 Rubus obvius
 Rubus occidentalis
 Rubus occultiglans
 Rubus ochracanthus
 Rubus ochthodes
 Rubus odoratus
 Rubus oenensis
 Rubus ohmineanus
 Rubus ohtakiensis
 Rubus okamotoanus
 Rubus okinawensis
 Rubus oklahomus
 Rubus omalodontos
 Rubus onsalaensis
 Rubus opacus
 Rubus orbifrons
 Rubus orbus
 Rubus ordovicum
 Rubus oreades
 Rubus originalis
 Rubus orthostachyoides
 Rubus orthostachys
 Rubus ortivus
 Rubus ossicus
 Rubus ostrinus
 Rubus ostroviensis
 Rubus ostryifolius
 Rubus ostumensis
 Rubus ourosepalus
 Rubus oxyanchus

p 
 Rubus pacificus
 Rubus paganus
 Rubus painteri
 Rubus pallidifolius
 Rubus pallidisetus
 Rubus pallidus
 Rubus palmatus
 Rubus palmensis
 Rubus palmeri
 Rubus paludivagus
 Rubus panamanus
 Rubus panduratus
 Rubus paniculatus
 Rubus pannosus
 Rubus papuanus
 Rubus paracaulis
 Rubus paraguariensis
 Rubus parahebecarpus
 Rubus pararosifolius
 Rubus parcifrondifer
 Rubus parkeri
 Rubus parlinii
 Rubus parthenocissus
 Rubus particeps
 Rubus particularis
 Rubus parvalceifolius
 Rubus parviaraliifolius
 Rubus parviflorus
 Rubus parvifolius
 Rubus parvus
 Rubus pascuorum
 Rubus pascuus
 Rubus passaviensis
 Rubus passionis
 Rubus patuliformis
 Rubus pauanus
 Rubus paucidentatus
 Rubus pauciflorus
 Rubus paxii
 Rubus pectinaris
 Rubus pectinaroides
 Rubus pectinellus
 Rubus pedatifolius
 Rubus pedatus
 Rubus pedemontanus
 Rubus pedersenii
 Rubus pedica
 Rubus pedunculosus
 Rubus peii
 Rubus pekinensis
 Rubus peltatus
 Rubus penduliflorus
 Rubus peninsulae
 Rubus pensilvanicus
 Rubus pentagonus
 Rubus peratticus
 Rubus percrispus
 Rubus perdemissus
 Rubus perdigitatus
 Rubus perfulvus
 Rubus pergratus
 Rubus pericrispatus
 Rubus perlongus
 Rubus permixtus
 Rubus pernagaeus
 Rubus perpedatus
 Rubus perperus
 Rubus perrobustus
 Rubus persicus
 Rubus persistens
 Rubus perspicuus
 Rubus peruncinatus
 Rubus pervagus
 Rubus pervalidus
 Rubus pervarius
 Rubus pervirescens
 Rubus pfuhlianus
 Rubus phaeocarpus
 Rubus phengodes
 Rubus philadelphicus
 Rubus philyrinus
 Rubus phoenicacanthus
 Rubus phoenicolasius
 Rubus phylloglotta
 Rubus phyllostachys
 Rubus phyllothyrsos
 Rubus picearum
 Rubus piceetorum
 Rubus picticaulis
 Rubus pictorum
 Rubus pignatti
 Rubus pileatus
 Rubus piluliferus
 Rubus pinnatisepalus
 Rubus pinnatus
 Rubus pirifolius
 Rubus pittieri
 Rubus placidus
 Rubus planus
 Rubus platyacanthus
 Rubus platycephalus
 Rubus platyphylloides
 Rubus platyphyllus
 Rubus platysepalus
 Rubus playfairianus
 Rubus plexus
 Rubus plicatifolius
 Rubus plicatus
 Rubus pluribracteatus
 Rubus plus
 Rubus plymensis
 Rubus poliodes
 Rubus poliophyllus
 Rubus poliothyrsus
 Rubus polyadenus
 Rubus polyanthemus
 Rubus polyanthus
 Rubus polybracteatus
 Rubus polyodontus
 Rubus polyoplus
 Rubus porotoensis
 Rubus porphyrocaulis
 Rubus portae-moravicae
 Rubus porteri
 Rubus positivus
 Rubus posnaniensis
 Rubus potentilloides
 Rubus pottianus
 Rubus praecipuus
 Rubus praecox
 Rubus praestans
 Rubus praetextus
 Rubus praticolor
 Rubus preptanthus
 Rubus prestonensis
 Rubus pringlei
 Rubus probabilis
 Rubus probativus
 Rubus probus
 Rubus proiectus
 Rubus prolongatus
 Rubus promachonicus
 Rubus prosper
 Rubus provincialis
 Rubus pruinosus
 Rubus pseudargenteus
 Rubus pseudincisor
 Rubus pseudinfestus
 Rubus pseudoacer
 Rubus pseudoapetalus
 Rubus pseudochingii
 Rubus pseudojaponicus
 Rubus pseudolusaticus
 Rubus pseudopileatus
 Rubus pseudopsis
 Rubus pseudosieboldii
 Rubus pseudothyrsanthus
 Rubus pseudoyoshinoi
 Rubus ptilocarpus
 Rubus puberulus
 Rubus pubescens
 Rubus pubifolius
 Rubus pugiunculosus
 Rubus pugnax
 Rubus pulchricaulis
 Rubus pullifolius
 Rubus pumilus
 Rubus pungens
 Rubus purbeckensis
 Rubus purchasianus
 Rubus pycnostachys
 Rubus pydarensiformis
 Rubus pydarensis
 Rubus pyramidalis
 Rubus pyramidatus

q 
 Rubus queenslandicus
 Rubus questieri
 Rubus quinquefoliolatus

r 
 Rubus raabei
 Rubus racemiger
 Rubus raddeanus
 Rubus radicans
 Rubus radula
 Rubus radulicaulis
 Rubus raduloides
 Rubus randolphiorum
 Rubus ranftii
 Rubus raopingensis
 Rubus raunkiaeri
 Rubus recurvans
 Rubus recurvicaulis
 Rubus reflexus
 Rubus refractus
 Rubus regionalis
 Rubus remotifolius
 Rubus reticulatus
 Rubus rhamnifolius
 Rubus rhombicus
 Rubus rhombifolius
 Rubus rhytidophyllus
 Rubus ribifolius
 Rubus ribisoideus
 Rubus riddelsdellii
 Rubus rigidus
 Rubus rilstonei
 Rubus riograndis
 Rubus riparius
 Rubus ripuaricus
 Rubus roberti
 Rubus robiae
 Rubus rolfei
 Rubus roribaccus
 Rubus rosa
 Rubus rosaceus
 Rubus rosanthus
 Rubus rosarius
 Rubus roseus
 Rubus rosifolius
 Rubus rossbergianus
 Rubus rossensis
 Rubus rotundatiformis
 Rubus rotundifoliatus
 Rubus royenii
 Rubus rubercadaver
 Rubus ruborensis
 Rubus rubriflorus
 Rubus rubrisetulosus
 Rubus rubristylus
 Rubus rubritinctus
 Rubus rudis
 Rubus rufescens
 Rubus rufus
 Rubus rugosifolius
 Rubus rugosus
 Rubus rugulosus
 Rubus runssorensis
 Rubus rusbyi
 Rubus russeus
 Rubus rydbergianus

s 
 Rubus sachalinensis
 Rubus saguramicus
 Rubus salisburgensis
 Rubus saltuensis
 Rubus salwinensis
 Rubus salzmannii
 Rubus sampaioanus
 Rubus sanctae-hildegardis
 Rubus sanctus
 Rubus sapaensis
 Rubus sapidus
 Rubus satotakashii
 Rubus saxatilis — Костяниця
 Rubus saxicola
 Rubus saxonicus
 Rubus scaber
 Rubus scabripes
 Rubus scabrosus
 Rubus scambens
 Rubus sceleratus
 Rubus scenoreinus
 Rubus scheffleri
 Rubus schlechtendalii
 Rubus schlechtendaliiformis
 Rubus schleicheri
 Rubus schleicheriformis
 Rubus schlickumii
 Rubus schmidelioides
 Rubus schnedleri
 Rubus schoolcraftianus
 Rubus schorleri
 Rubus schottii
 Rubus schumacheri
 Rubus scidularum
 Rubus sciocharis
 Rubus scissus
 Rubus scoliacanthus
 Rubus scolocaulon
 Rubus scoticus
 Rubus sectiramus
 Rubus seebergensis
 Rubus segnis
 Rubus segontii
 Rubus selandiae
 Rubus selleanus
 Rubus sellowii
 Rubus semicaucasicus
 Rubus semiglaber
 Rubus seminepalensis
 Rubus semisetosus
 Rubus sempernitens
 Rubus senchalensis
 Rubus sendtneri
 Rubus sengorensis
 Rubus senticosus
 Rubus septentrionalis
 Rubus septifolius
 Rubus sergii
 Rubus serrae
 Rubus setchuenensis
 Rubus setosus
 Rubus sewardianus
 Rubus severus
 Rubus shankii
 Rubus shihae
 Rubus sieberi
 Rubus sieboldii
 Rubus siekensis
 Rubus siemianicensis
 Rubus sierrae
 Rubus signatus
 Rubus sikkimensis
 Rubus silesiacus
 Rubus silurum
 Rubus silvae-bavaricae
 Rubus silvae-bohemicae
 Rubus silvae-norticae
 Rubus silvae-thuringiae
 Rubus silvaticus
 Rubus simplex
 Rubus slesvicensis
 Rubus smithii
 Rubus sneidernii
 Rubus sneydii
 Rubus soendrumensis
 Rubus solvensis
 Rubus sons
 Rubus sorbicus
 Rubus sorsogonensis
 Rubus spananthus
 Rubus sparsiflorus
 Rubus spectabilis
 Rubus spectatus
 Rubus speculans
 Rubus speculatus
 Rubus spiculus
 Rubus spina-curva
 Rubus spinulatus
 Rubus spinulosoides
 Rubus splendidissimus
 Rubus splendidus
 Rubus sprengelii
 Rubus sprengeliusculus
 Rubus spribillei
 Rubus squarrosus
 Rubus stanneus
 Rubus stans
 Rubus steelei
 Rubus stenopetalus
 Rubus steracanthos
 Rubus steudneri
 Rubus stimulans
 Rubus stimuleus
 Rubus stimulifer
 Rubus stipularis
 Rubus stipulatus
 Rubus stipulosus
 Rubus stohrii
 Rubus stormanicus
 Rubus striaticaulis
 Rubus styriacus
 Rubus subcalvatus
 Rubus subcordatus
 Rubus subcoreanus
 Rubus subcrataegifolius
 Rubus suberectiformis
 Rubus suberectus
 Rubus subinermoides
 Rubus subinopertus
 Rubus subintegribasis
 Rubus subopacus
 Rubus subornatus
 Rubus subspicatus
 Rubus subtercanens
 Rubus subtibetanus
 Rubus subtileaceus
 Rubus suecicus
 Rubus suevicola
 Rubus sulcatus
 Rubus sumatranus
 Rubus sundaicus
 Rubus surrectus
 Rubus surrejanus
 Rubus suspiciosus
 Rubus suus
 Rubus sweginzowianus
 Rubus swinhoei
 Rubus sylvulicola

t 
 Rubus tabanimontanus
 Rubus tacitus
 Rubus taitoensis
 Rubus taiwanicola
 Rubus takhtadjanii
 Rubus tamarensis
 Rubus tamdaoensis
 Rubus tantus
 Rubus tardatus
 Rubus tardus
 Rubus taronensis
 Rubus tauni
 Rubus tawadanus
 Rubus taxandriae
 Rubus tenuiarmatus
 Rubus tephrodes
 Rubus tereticaulis
 Rubus teretiusculus
 Rubus tetsunii
 Rubus thalassarctos
 Rubus thelybatos
 Rubus thibetanus
 Rubus tholiformis
 Rubus thomsonii
 Rubus thuringensis
 Rubus thurstonii
 Rubus thyrsigeriformis
 Rubus tiliaster
 Rubus tilioides
 Rubus tinifolius
 Rubus tokinibara
 Rubus toyorensis
 Rubus transmarinus
 Rubus transvaaliensis
 Rubus transvestitus
 Rubus tranzschelii
 Rubus treutleri
 Rubus trichanthus
 Rubus trichodes
 Rubus tricolor
 Rubus trifidus
 Rubus trifoliolatus
 Rubus trifrons
 Rubus trigonus
 Rubus trijugus
 Rubus trilobus
 Rubus trinovantium
 Rubus trivialis
 Rubus troiensis
 Rubus truncatifolius
 Rubus trux
 Rubus tsangii
 Rubus tsangorum
 Rubus tubanticus
 Rubus tuberculatus
 Rubus tuerckheimii
 Rubus tumidus
 Rubus tumulorum
 Rubus turquinensis
 Rubus tygartensis
 Rubus tzebeldensis
 Rubus tzemiensis

u 
 Rubus ubericus
 Rubus ucetanus
 Rubus uhdeanus
 Rubus ulmifolius
 Rubus undabundus
 Rubus uniflorus
 Rubus uniformis
 Rubus urbionicus
 Rubus ursinus
 Rubus urticifolius
 Rubus utchinensis
 Rubus uvidus

v 
 Rubus vadalis
 Rubus vagabundus
 Rubus vagensis
 Rubus vagus
 Rubus vahlii
 Rubus valdeproximus
 Rubus vandermeijdenii
 Rubus vaniloquus
 Rubus vanwinkelii
 Rubus variispinus
 Rubus varvicensis
 Rubus velox
 Rubus venetorum
 Rubus venosus
 Rubus verae-crucis
 Rubus vermontanus
 Rubus vernus
 Rubus vespicum
 Rubus vestitus
 Rubus viburnifolius
 Rubus vicarius
 Rubus vigilis
 Rubus vigoi
 Rubus vigoratus
 Rubus vigorosus
 Rubus vigursii
 Rubus vikensis
 Rubus villarsianus
 Rubus villicauliformis
 Rubus villosior
 Rubus vindomensis
 Rubus virgultorum
 Rubus viridescens
 Rubus viscosus
 Rubus vitifolius
 Rubus volkensianus
 Rubus volkensii
 Rubus vratnensis
 Rubus vulcanicola
 Rubus vulgaris

w 
 Rubus waddellii
 Rubus wahlbergii
 Rubus wallichianus
 Rubus walsemannii
 Rubus walteri
 Rubus wangii
 Rubus wardii
 Rubus warrenii
 Rubus watsonii
 Rubus wawushanensis
 Rubus weberbaueri
 Rubus wedgwoodiae
 Rubus weizensis
 Rubus wessbergii
 Rubus whartoniae
 Rubus wheeleri
 Rubus widderi
 Rubus wilsonii
 Rubus wimmerianus
 Rubus winteri
 Rubus wirralensis
 Rubus wisconsinensis
 Rubus wittigianus
 Rubus wolfredoi-wildpretii
 Rubus woronowii
 Rubus wuchuanensis
 Rubus wuzhianus

x 
 Rubus xanthocarpus
 Rubus xanthoneurus
 Rubus xichouensis
 Rubus xiphophorus

y 
 Rubus yanyunii
 Rubus yenosimanus
 Rubus yiwuanus
 Rubus yoshinoi
 Rubus yuliensis
 Rubus yunnanicus

z 
 Rubus zangezurus
 Rubus zhaogoshanensis

Примітки 

М
Малина